Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Finland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Finland
IJslandse